Kitami bezeichnet:
 eine ehemalige Provinz in Japan: Provinz Kitami
 ein Lehen: Kitami (Han)
 eine Stadt in der Unterpräfektur Okhotsk auf der Insel Hokkaidō: Kitami
 einen Strand auf der Ost-Ongul-Insel in der Antarktis, siehe Kitami Beach